Уильям Клемент (; род. 20 декабря 1950, Бакингхем) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975), двукратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение трёх сезонов играл за команду «Оттава Сиксти Севенс», повышая свою результативность с каждым сезоном. На драфте НХЛ 1970 года был выбран в 2-м раунде под общим 18-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». 

После выбора на драфте в течение полутора сезонов играл за фарм-клубы «Флайерз» «Квебек Айс» и «Ричмонд Робинс». Дебютировав в НХЛ за «Флайерз» в декабре 1971 года, Клемент за три с половиной сезона в составе «лётчиков» был дважды обладателем Кубков Стэнли 1974 и 1975 годов.

По окончании сезона 1974/75 был обменян в «Вашингтон Кэпиталз», где отыграл часть сезона, По ходу которого был обменян в «Атланту Флэймз», за которую отыграл четыре с половиной сезона, при этом в сезоне 1977/78 он заработал 50 очков, 30 из которых были за голевые передачи.

Его последним клубом в карьере был «Калгари Флэймз», где отыграв два сезона, завершил карьеру в возрасте 31 года.

Телевизионная карьера 
С 1986 по 2021 годы работал цветным комментатором игр НХЛ.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сиксти Севенс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Атланта Флеймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Спортивные комментаторы